Квалификације су почеле 13. јануара, учествовало је 96 тенисерки а за турнир се квалификовало њих 12.

Носиоци

Квалификанти

Жреб

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Девети квалификант

Десети квалификант

Једанаести квалификант

Дванаести квалификант

Спољашње везе

Жреб квалификација на сајту stevegtennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2009.